CPV, sigle composé des trois lettres C, P et V, peut faire référence à :
 Canine ParvoViruses (en français, parvovirus canin), des virus de la famille des Parvoviridae) ;
 El Club de los Poetas Violentos, un ancien groupe de rap espagnol ;
 Conditions particulières de vente, une annexe éventuelle aux CGV (conditions générales de vente) ;
 Communist Party of Vietnam (en français, Parti communiste vietnamien) ;
 Concentrated Photovoltaics (en français, les technologies photovoltaïques à concentration) ;
 Common Procurement Vocabulary (en français, vocabulaire commun pour les marchés publics de l'Union Européenne, un système de classification unique pour les marchés publics européens.

CPV est un code, qui signifie :
 Cap-Vert, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 , Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports